Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Egypte. IJsland heeft geen ambassade in Egypte.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Egypte
IJslandse